Святая Этельдреда (Этельфрида, Этельтрит, ; 636, Суффолк — 23 июня 679, Или, Кембриджшир) — англосаксонская святая. Часто упоминается с уменьшительным именем — «Святая Одри» ().

Почитается в православии — .

Биография 
Точные место и дата рождения Этельдреды неизвестны. Считается, что она родилась в 636 году в  на территории современного графства Суффолк в семье короля Восточной Англии Анны. В 652 году Этельдреда сочеталась браком с Тонбертом, о жизни которого практически ничего не известно, кроме того, что он умер в 655 году. Тонберт был набожен, и с уважением отнесся к обету вечной девственности, который Этельдреда дала до вступления с ним в брак. Все три года супруги жили в воздержании. В 660 году Этельдреда сочеталась новым браком с королём Нортумбрии Эгфритом, но также жила в воздержании. Новый супруг не отличался набожностью и требовал исполнения супружеского долга. Этельдреде удалось сбежать от настойчивого мужа благодаря чуду. Согласно одной легенде, благодаря внезапному приливу; по другой версии, из её воткнутого в землю посоха вырос ясень, за которым Этельдреда укрылась от супруга.

В 671 или 672 году Этельдреда стала аббатисой Или, который она получила после смерти первого мужа. Ведя праведную жизнь, она основала в городе церковь с монастырём в 673 году. Тот IX веке были разрушены викингами, но на их месте в XI веке началось строительство кафедрального собора. В нём позднее святая Этельдреда была захоронена, как и её сестра, святая Витбурга.

Память 
В Лондоне святой Этельдреде посвящена церковь, являющаяся старейшей из сохранившихся католических церквей Англии.

Часть мощей святой находится в католической церкви в Колчестере, в православном Иоанновском храме, имеется придел во имя всех местночтимых святых (Всех Островных Святых), где находится большая икона преподобной Одри.

Примечания

Ссылки 
 Ely Cathedral
 Древо. Этельдреда Илийская
 Святая Этельдреда в Католической энциклопедии 1913 года.

Вуффинги
Канонизированные католические монахини
Святые Нортумбрии
Христианские святые VII века
Супруги англосаксонских королей
Супруги правителей VII века
Аббатисы Или
Аббатисы VII века
Персоналии англосаксонской Англии VII века